Чорново́ленко — українське прізвище. 

Відомі носії:
 Чорноволенко Вілен Пилипович (1929) — український філософ-марксист, соціолог
 Чорноволенко Іван Гнатович (15 червня 1921 — †26 листопада 1943) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Чорноволенко Олександр Віленович (1959) — економіст, політик, народний депутат України.

Українські прізвища
Прізвища на -енко